Nostalgia – stato psicologico di tristezza

Astronomia 
 3162 Nostalgia – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Nostalgia (Sehnsucht) – film del 1921 diretto da Friedrich Wilhelm Murnau
 Hapax Legomena I: Nostalgia – film del 1971 diretto da Hollis Frampton
 Young Thugs: Nostalgia – film del 1998 diretto da Takashi Miike
 Nostalgia – film del 2007 diretto da Armand Garabidian
 Nostalgia – film del 2018 diretto da Mark Pellington
 Nostalgia – film del 2022 diretto da Mario Martone

Filosofia 
 Nostalgia – termine oggetto di riflessioni filosofiche da parte di Novalis e Heidegger

Letteratura 
 Nostalgia – romanzo di Mircea Cărtărescu del 1993
 Nostalgia – romanzo di Ermanno Rea del 2016

Musica 
 Nostalgia – album di Armando Sciascia del 1972
 Nostalgia – album di Art Farmer e Benny Golson del 1984
 Nostalgia – album di Ivan Kral del 1995
 Nostalgia – album dei Clockwise del 1997
 Nostalgia – singolo di Elisa del 2010, dall'album Ivy
 Nostalgia – album di Annie Lennox del 2014
 Nostalgia – singolo di MØ del 2018
 Radio Nostalgia – emittente radiofonica italiana
 Nostalgia – singolo di Blanco del 2022